Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» в Беларуси  является общенациональным проектом, который ежегодно определяет и в дальнейшем популяризирует наиболее качественные и известные товары и услуги на белорусском рынке. Начало деятельности - 2002 год. Фестиваль-конкурс "Выбор года" охватывает практически все представленные на рынке торговые марки.

Целью проекта является комплексная оценка качества и популярности определённого товара/услуги среди потребителей, а также экспертов-профессионалов с целью выявления лидеров года в конкретной номинации.

Проект инициирован компанией Fеstivals International (USA) и European Marketing Foundation (Европейский фонд социальных исследований, Брюссель, Бельгия) при European Chamber of Commerce Industry and Trade (Brussels) (Европейская Торговая Палата, Брюссель).

Методика определения победителей 

 40% общего балла составляет результат опроса потребительских предпочтений посредством прямого анкетирования.
 30% общего балла - мнение Экспертного Совета, а именно представителей государственных и общественных организаций. Ввиду своей компетентности и осведомленности в определенных сферах, могут давать оценки, которые отличаются от мнения потребителей.
 15% общего балла - оценка от рекламных агентств. На этом этапе идёт анализ рекламной активности компаний-участников.
 10% общего балла - мнение Высокого Жюри (официальные лица Беларуси, представители СМИ, медийные личности, писатели)
 5% - мнение Оргкомитета фестиваля.

Победители фестиваля-конкурса "Выбор года" в Беларуси. 
В разное время победителями фестиваля-конкурса "Выбор года" в Беларуси становились: Беларусбанк, Радио Unistar, Wrigley, Лидское пиво,ООО "Амазон-колорит" (бренд "вода 202"), ООО "Ортопедические салоны ORTOS", Herbalife,ООО "Евроторг", ЗАО "Интернет-магазин Евроопт", LG, ООО "Takeda osteuropa holding GmbH",Samsung , ООО "Серж", ООО "Триовист" (21vek.by), TEZ TOUR, ИООО "Бэлер Ретаиль" (бренд "Colin's"), СООО "Ювелирный завод "ЗОРКА", ООО "Хенель Рус", Viessmann, группа компаний "Вегас", Western union, ООО "Атенаис" (казино "Шангри Ла"), звуковое агентство "Soundcafe", ООО "Вебком медиа", ОАО "Беллакт", СП "Камако плюс" ООО, Коммунарка, сеть дискаунтеров "Остров чистоты", ООО "Байер ВР", ЗАО "Атлант", интернет-оператор "Атлант Телеком", ООО "Мебелинк", Белоруснефть, СООО "Блэкаут Студио", ГСОК "Логойск", Yves Rocher, СП ОАО "Спартак", Listerine, Oriflame, СООО "Маттиоли", ООО "Суомитрейд", дверная компания "Юркас" и другие."Проводимый конкурс помогает сориентироваться потребителям в выборе товаров, работ, услуг. Его участники - те производители, продавцы, которых отобрало компетентное жюри", - отметила председатель общественного объединения "Белорусское общество защиты потребителей" Анна Суша.

Информационные партнеры. 
В 2017 году в рамках информационного партнерства "Выбор года" сотрудничает с новостными интернет-порталами TUT.BY, Relax.by, delo.by, "Белорусы и рынок", naviny.by, interfax.by, telegraf.by, mamochki.by, vgr.by ("Вечерний Гродно"), gp.by ("Правда Гомель"), vb.by ("Вечерний Брест").

Победу в фестивале-конкурсе "Выбор года" зачастую используют в качестве информационного повода.

Официальная церемония награждения. 
Церемония награждения  проходит в торжественной обстановке. Ведущие церемонии оглашают победителей и приглашают на сцену для официального вручения медали "Выбор года". Процесс награждения сопровождается фото и видеосъемкой, а также прямой трансляцией на канал в Youtube.

В 2016 году в честь 15-летнего юбилея фестиваля-конкурса "Выбор года", был приглашен заслуженный артист РСФСР Михаил Боярский. В своём время среди приглашенных артистов фигурировали: Тео, Саша Немо, Дядя Ваня, Анна Шаркунова, Юрий Селезнев, Виталий Воронко и другие.